Калининка:

 Калининка (приток Рожни) — в Псковской области России.
 Калининка (приток Туги) — в Ивановской области России.

См. также 
 Калинин
 Калинина
 Калинино
 Калининск (значения)
 Калининская
 Калининский
 Калининское